

Literatura 
 Casa de nines (títol original en noruec: Et dukkehjem), obra teatral de Henrik Ibsen de 1879 amb diverses adaptacions cinematogràfiques i televisives.
 Casa de nines, 20 anys després (títol original en anglès: A Doll's House), obra teatral Lucas Hnath de 2017

Cinema 
 Casa de nines (pel·lícula de 1917) (títol original en anglès: A Doll's House), pel·lícula muda estatunidenca dirigida per Joe De Grasse
 Casa de nines (pel·lícula de 1918) (títol original en anglès: A Doll's House), pel·lícula muda estatunidenca dirigida per Maurice Tourneur
 Casa de nines (pel·lícula de 1922) (títol original en anglès: A Doll's House), pel·lícula muda estatunidenca dirigida per Charles Bryant
 Casa de nines (pel·lícula de 1943) (títol original en castellà: Casa de muñecas), pel·lícula argentina dirigida per Ernesto Arancibia
 Casa de nines (pel·lícula de 1956) (títol original en suec: Ett dockhem), pel·lícula sueca dirigida per Anders Henrikson
 Casa de nines (pel·lícula de 1959) (títol original en anglès: A Doll's House), pel·lícula estatunidenca dirigida per George Schaefer
 Casa de nines (pel·lícula de 1973 de Garland) (títol original en anglès: A Doll's House), pel·lícula britànica dirigida per Patrick Garland
 Casa de nines (pel·lícula de 1973 de Losey) (títol original en anglès: A Doll's House), pel·lícula britànica dirigida per Joseph Losey

Miscel·lània 
 Casa de nines (joguina), una casa de joguina en miniatura